Чжень Гуань Цзо () или Виктор Цзо (род. 5 марта 1945, Шанхай, КНР) — советский и российский композитор с китайскими этническими корнями, музыковед, педагог, музыкально-общественный деятель, автор значительного количества музыкальных произведений. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).

Автор книги об А.С. Пушкине на китайском языке, опубликованной в Китае и на Тайване.

Биография 
Родился в 1945 году в Китае.

В 1958 году, когда ему было 13 лет, его отца посадили в тюрьму по политическим мотивам.

В 1961 году, до ухудшения отношений между СССР и Китаем, его мама вывезла 16-летнего Чжень Гуаня и ещё троих детей в Россию, в Сибирь, к бабушке по материнской линии.

Чжень Гуань не знал ни русского языка, ни русской культуры, при этом, по его словам, был воспитан на советском кинематографе.

В период дружбы России и Китая мы с детства видели множество советских фильмов. Разумеется, нам казалось, что жизнь в СССР - это праздник каждый день. И, как ни странно, в итоге оказалось, что так оно и есть.

Окончил Новосибирскую консерваторию по классу виолончели, затем кафедру композиции ГМПИ им. Гнесиных, класс проф. Г. И. Литинского..

Когда я с русскими — я абсолютно русский, когда я с китайцами — я стопроцентный китаец

Преподавал в МГУ китайский язык.

27 лет жил среди русских и говорил только на русском языке, первый раз посетил Китай в 1987 году.

Чжень Гуань Цзо — крещеный православный, но в церковь никогда не ходил.

Творчество 
Особенность инструментального стиля Цзо Чжень-Гуаня связана с уподоблением инструментов симфонического оркестра звучаниям традиционных китайских инструментов. Такой прием последовательно используется композитором в «Осенней луне».

На творческом вечере Цзо Чжень-Гуаня, состоявшемся 11 марта 2005 года в Центральном доме работников искусств, советник-посланник Посольства КНР в России Се Цзиньин назвал Цзо Чжень-Гуаня «самым авторитетным в России специалистом по китайской традиционной и композиторской музыке», а также «одним из самых выдающихся китайцев, проживающих за рубежом».

Любимый композитор Цзо Чжень-Гуаня всегда был Чайковский. На позицию Цзо Чжень-Гуаня в искусстве повлияла книга «Письма Ван-Гога».

Цзо Чжень-Гуань в 1987 году написал статью «О музыкально-теоретической системе “люй” в китайской музыке» (Музыка народов Азии и Африки. М., 1987. Вып. 5).

Произведения 
Произведения, наиболее часто упоминаемые самим композитором:
Сюита для двух скрипок, альта и виолончели (1974) 
Три песни на стихи из сборника «Шицзин» (1975) 
Вариации для фортепиано (1979) 
Соната для виолончели (1983) 
Три стихотворения Ли Бо (1987)
Три романса на стихи древних китайских поэтов (1989)
Пьесы для фортепиано (1989)
«Осенняя луна в Ханьском дворце» для струнных и ударных (1990)
«Пять движущих начал» для пяти исполнителей на ударных инструментах (1993)
«Течет река»: балет в двух действиях (2006).

Семья, интересные факты 
Бабушка Чжень Гуаня Цзо — украинка.

Дочь Чжень Гуань Цзо — Евгения Игумнова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (1 октября 2005 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (4 марта 1999 года) — за заслуги в области искусства.

Примечания 

Выпускники Новосибирской консерватории
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных